persoon
 Halliwell Hobbes (1877-1962), Frans acteur
 John Oliver Hobbes (1867–1906), pseudoniem van de Brits-Amerikaanse schrijfster Pearl Mary Teresa Craigie
 Roger Hobbes (rond 1400), Brits politicus en parlementslid
 Thomas Hobbes (1588-1679), Engels filosoof

personage
 Hobbes (tijger), fictief stripfiguur uit Casper en Hobbes (Calvin and Hobbes)
 Miranda Hobbes, personage uit de tv-reeks Sex and the City